

Computação 
 DNF, um gerenciador de pacotes para distribuições Linux baseadas em RPM

Outros usos 
 Did Not Finish, uma designação dada em uma corrida, indicando que o competidor não terminou
 Duke Nukem Forever, um videogame de tiro em primeira pessoa de 2011

Ver também 
 Do not Fragment (DF), um bit de sinalização em pacotes IPv4

Desambiguação